Желтиково — топоним в России:

 Желтиково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Жёлтиково — посёлок при станции в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Желтиково — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Жёлтиково — бывшая деревня в черте города Твери.
 Желтиково — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Желтиково — деревня в Переславском районе Ярославской области.
 Жёлтиково — железнодорожная станция Большого кольца МЖД в Сергиево-Посадском районе Московской области.

См. также 
 Новожёлтиково
 Старожёлтиково